Općinska nogometna liga Slavonska Požega u sezoni 1991. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu sedmog stupnja prvenstva Jugoslavije. Pprvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige je sljedeće sezone trebao igrati u Međuopćinskoj ligi Jug, ali zbog Domovinskog rata nova sezona nije odigrana te je ovo ujedno i posljednje odigrano prvenstvo u Jugoslaviji. Poslije osamostaljenja Republike Hrvatske došlo je i do reorganizacije nogometnih natjecanja, a sljedbenik ovo lige je 1. ŽNL Požeško-slavonska.

Tablica

Povezani članci 
 Međuopćinska nogometna liga Jug 1990./91.

Izvori 

 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.}

1989-90
Slavonska Požega